Blackford kan syfta på:

 Blackford, Cumbria – en ort i Cumbria, England
 Blackford, Dumfries and Galloway – en ort i Dumfries and Galloway, Skottland
 Blackford, Perth and Kinross – en ort i Perth and Kinross, Skottland
 Blackford, Sedgemoor – en ort i Somerset, England
 Blackford, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England
 Blackford, South Somerset – en ort i Compton Pauncefoot, South Somerset, Somerset, England
 Blackford, West Somerset – en ort i Selworthy, West Somerset, Somerset, England